Берн Арена () — спортивный комплекс в городе Эребру, Швеция. Включает:
 Берн Арена — футбольный стадион,
 Берн Арена — стадион для хоккея с шайбой,
 Берн Арена — стадион для хоккея с мячом.